Miejscowości w USA:
 Campton – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Campton – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Wolfe
Gminy w USA:
 Campton (ang. Campton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Campton (ang. Campton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
W Wielkiej Brytanii:
 Campton – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)